Hamza Sahli (1993-), athlète marocain ;
 Hind Sahli (1990-), mannequin ;
 Lamine Sahli (1976-), joueur international puis entraineur algérien de handball ;
  (1978-), entraineur de football autrichien d'origine tunisienne ;
 Mohand Cherif Sahli (1906-1989), écrivain, historien, militant de la  cause algérienne et ancien ambassadeur algérien ;
  (1948-), jongleur suisse ;
 Wajdi Sahli (1997-),  footballeur tunisien.